Santi ima više značenja:
 Santi, L'Aquila
 Santi, Rovigo
 Santi, Torino
 Santi, Verona